Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Ratajczyk – profesor nauk technicznych
 Florian Ratajczyk – polski inżynier optyk
 Jerzy Ratajczyk – polski pedagog
 Krzysztof Ratajczyk – polski piłkarz
 Leonard Ratajczyk – polski historyk i wojskowy
 Rafał Ratajczyk –  polski kolarz torowy
 Petrus Thomas Ratajczyk – wokalista amerykańskiej grupy Type O Negative